Cyril V. Jackson (ur. 5 grudnia 1903 w Ossett (koło Leeds), zm. w lutym 1988 w Pietermaritzburgu) – astronom południowoafrykański, odkrył 72 planetoidy (w tym 71 samodzielnie) oraz trzy komety.

Życiorys 
Urodził się w Anglii, ale kiedy miał siedem lat jego rodzina wyjechała do Johannesburga.

Do odkrytych przez niego obiektów należą komety okresowe 47P/Ashbrook-Jackson oraz 58P/Jackson-Neujmin.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (2193) Jackson.

Przypisy 

Południowoafrykańscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1903
Zmarli w 1988